Веракруз и Прогресо има више значења:

 Веракруз и Прогресо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Веракруз и Прогресо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Веракруз и Прогресо, Ел Реј (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику